Гаваши — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаваши, Андрей Андреевич (род. 1939) — советский футболист, вратарь, нападающий.
 Гаваши, Олег Олодарович (род. 1958) — украинский политик, посол Украины в Словацкой Республике, председатель Закарпатской областной государственной администрации.